Kulterer steht für:

 Der Kulterer, Erzählung von Thomas Bernhard

Kulterer ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Kulterer (* 1940), österreichischer Architekt
 Hubert Fabian Kulterer (1938–2009), österreichischer Autor und Künstler 
 Wolfgang Kulterer (* 1953), österreichischer Bankmanager